Državno prvenstvo Slovenije v rallyju je avtomobilistično tekmovanje, ki je bilo ustanovljeno leta 1992. Od takrat je bilo odpeljanih več kot sto rallyjev, naslov prvaka pa je osvojilo enajst dirkačev s šestimi ter štirinajst sovoznikov z devetimi različnimi znamkami avtomobilov. Najuspešnejši med vozniki je Darko Peljhan s šestimi ter Miran Kacin, Matjaž Korošak ter Florjan Rus  med sovozniki s tremi naslovi prvaka. Rallyje je dobilo dvajset voznikov ter triintrideset sovoznikov.

Državni prvaki

Število osvojenih naslovov

Število zmag

Rallyji

Zmagovalci posameznih rallyjev

Število osvojenih zmag na posameznih rallyjih

Zanimivosti

Najtesnejše zmage

Najmlajši zmagovalec rallyja

Najmlajši državni prvak

Najstarejši zmagovalec rallyja

Najstarejši državni prvak

Rallyji po državah

Yugo Pokal 

Začetki Yugo pokala segajo v leto 2001, ko se se v klubu MPI Racing Idrija odločili na pobudo Mirana Kacina, da bi izvedli to vrstno tekmovanje. Pogoj za tekmovalce, ki so želeli nastopiti v tem pokalu je bil le, da so dirkalniki znamke Zastava Yugo. Pri krovni avtomobilistični organizaciji AŠ 2005 so tudi potrdili razpis tekmovanja, ki je zaživel v letu 2002, ko je bilo med prijavljenimi preko 20 tekmovalcev.

Zmagovalci 

{| class="wikitable"
|-
! Leto !! Pozicija !! Voznik !! Sovoznik
|-
! rowspan="3"|2002
| 1
|  Darko Lampe
|  Samo Kerlatec
|-
| 2
|  Boštjan Logar
|  Miha Zupan
|-
| 3
|  Vojko Sedej
|  Janez Razpet
|-
! rowspan="3"|2003
| 1
|  Marko Jeram
|  Damjan Jeram
|-
| 2
|  Darko Lampe
|  Samo Kerlatec
|-
| 3
|  Mitja Prezelj
|  Jure Menard
|-
! rowspan="3"|2004
| 1
|  Tomi Kos
|  Gregor Brešer
|-
| 2
|  Borut Bratina
|  Andrej Mrak
|-
| 3
|  Mitja Prezelj
|  Jure Menard
|-
! rowspan="3"|2005
| 1
|  Marko Kavčič
|  Andrej Kavčič
|-
| 2
|  Gašper Verbič
|  Blaž Selan
|-
| 3
|  Darko Lampe
|  Maja Hribar
|-
! rowspan="3"|2006
| 1
|  Klemen Seljak
|  Simon Lapajne
|-
| 2
|  Uroš Petrič
|  Darko Lah
|-
| 3
|  Matjaž Vogrič
|  Jernej Vogrič
|-
! rowspan="3"|2007
| 1
|  Sebastjan Rome
|  Slavko Peterc
|-
| 2
|  Jan Medved
|  Damjan Medved
|-
| 3
|  Niko Lovišček
|  Bojan Ušaj
|-
! rowspan="3"|2008
| 1
|  Andrej Mrak
|  David Vončina
|-
| 2
|  Matjaž Vogrič
|  Boštjan Gomizelj
|-
| 3
|  Andrej Velkavrh
|  Dejan Jurca
|-
! rowspan="3"|2009
| 1
|  Andrej Velkavrh
|  Marko Štirn
|-
| 2
|  Andrej Mrak
|  Blanka Kacin
|-
| 3
|  Matjaž Vogrič
|  Boštjan Gomizelj
|-
! rowspan="3"|2010
| 1
|  Aleš Martinuč
|  Matija Praprotnik
|-
| 2
|  Andrej Velkavrh
|  Marko Štirn
|-
| 3
|  Aleš Stablovnik
|  Jože Stablovnik
|-
! rowspan="3"|2011
| 1
|  Andrej Velkavrh
|  Jure Kovač
|-
| 2
|  Jernej Fakin
|  Niko Volčič
|-
| 3
|  Primož Kačič
|  Manca Nagode
|-
! rowspan="3"|2012
| 1
|  Martin Mlinar
|  Miran Mlinar
|-
| 2
|  Rok Naritnik
|  Martina Lazar
|-
| 3
|  Aljaž Bratož
|  Matej Praček
|-
! rowspan="3"|2013
| 1
|  Rok Naritnik
|  Martina Lazar
|-
| 2
|  Simon Mlinar
|  Matic Peternel
|-
| 3
|  Saša Saksida
|  Aleš Ličen
|-
! rowspan="4"|2014
|-
| 1
|  Simon Mlinar
|  Rok Naritnik
|-
| 2
|  Saša Saksida
|  Aleš Ličen
|-
| 3
|  Boštjan Gomizelj
|  Jordan Čuk
|-
! rowspan="4"|2015
|-
| 1
|  Rok Jerkič
|  David Kavčič
|-
| 2
|  Saša Saksida
|  Jordan Čuk
|-
| 3
|  Boštjan Gomizelj
|  Aleš Ličen
|-
! rowspan="4"|2016
|-
| 1
|  Saša Saksida
|  Rok Gomizelj
|-
| 2
|  Denis Mrevlje
|  Aleš Ličen
|-
| 3
|  Lucijan Petrovič
|  Teja Vidmar
|-
! rowspan="4"|2017
|-
| 1
|  Aljaž Bratož
|  Marko Stopar
|-
| 2
|  Blaž Benčina
|  Jordan Čuk
|-
| 3
|  Marko Anželak
|  Mitja Irman
|-

Rally
Motošport v Sloveniji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1992
Rally